Mihai sau Mihail este un nume de botez masculin  sau de familie, care se poate referi la una din următoarele entități.


Arhanghelul Mihail, sărbătorit la 29 septembrie în ritul catolic, respectiv la 8 noiembrie în ritul ortodox.

Persoane

Persoane cu numele „Mihai”
Mihai al României
Mihai Eminescu
Mihai Viteazul
Mihai Tănăsescu
Mihai Antonescu
Mihai Suțu
Mihai Drăgănescu
Mihai Aron
Mihai Mălaimare
Mihai Ioan Botez
Mihai Trăistariu

Persoane cu numele „Mihail”

Gheorghe Mihail
Mihail Bălănescu
Mihail al III-lea Bețivul
Mihail Bulgakov
Mihail Dragomirescu
Mihail Drumeș
Mihail Fărcășanu
Mihail Formuzal
Mihail Fradkov
Mihail G. Cantacuzino
Mihail Gălățanu
Mihail I
Mihail I Rangabe
Mihail II Amorianul
Mihail Jora
Mihail Kogălniceanu
Mihail Kutuzov

Mihail Manoilescu
Mihail Pascaly
Mihail Pherekyde
Mihail Plămădeală
Mihail Popescu
Mihail Ralea
Mihail Sadoveanu
Mihail Sergheevici Gorbaciov
Mihail Șolohov
Mihail Sorbul
Mihail Sturdza
Mihail Șuțu
Mihail Tuhacevski
Mihail Vronschih
Sergiu Mihail Tofan

Nume de familie Mihai 
 Florența Mihai (n. 1955), jucătoare de tenis
 Aurelian Mihai
 Rosca Mihai
 George-Paul Mihail
 Paul Mihail
 Lucian Mihai
 Nicolae Mihai
 Mihaela Mihai
 Raluca Mihai
 Radu Mihai

Nume de familie Mihail 
 Jean Mihail (dezambiguizare)
 Horia Mihail
 Gheorghe Mihail
 Raul Mihail
 Constantin (Titi) Mihail
 Nicolae Paul Mihail

Denumiri geografice 
 Mănăstirea Mihai Vodă
 Valea lui Mihai
 Sankt Michael im Lungau

Vezi și
 Mișu (nume)
 Mihăiță (nume)

 Mihaiu (nume de familie)
 Mihăilă (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)
 Mihăileanu (nume de familie)
 Mihăilescu (nume de familie)

 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)
 Mihăileanca (dezambiguizare)
 Mihălășeni (dezambiguizare)
 Mihailovca (dezambiguizare)

 Mihăileasa (râu)
 Mihăileasca (râu)

Listă de zile onomastice

Prenume masculine românești